Schmelz steht für:

 Zahnschmelz, oberste Schicht eines Zahnes
 Glasur auf Tongefäßen, siehe Glasur (Keramik)
 Ein Mundgefühl, welches insbesondere mit (schmelzendem) Speiseeis oder Mousse verbunden wird

Schmelz ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schmelz (Saar), Gemeinde im Landkreis Saarlouis, Saarland
 Schmelz (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil von Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schmelz (Inzell), Ortsteil von Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schmelz (Lam), Ortsteil von Lam, Landkreis Cham, Bayern
 Siedlung (Mühle und Gehöft) des Ortsteils Salzböden der Gemeinde Lollar im Landkreis Geißen in Hessen

 Schmelz (Gemeinde Bernstein), Ortsteil von Bernstein, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Schmelz (Gemeinde Dellach), Ortschaft von Dellach im Drautal, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Schmelz (Gemeinde Annaberg), Ortsteil von Annaberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Schmelz (Gemeinde Judenburg), Ortsteil von Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark

 Schmelz, deutscher Name von Smeltė in Litauen
 Schmelz (Wien), ehemaliger Parade- und Exerzierplatz in Wien
 Siedlung im Ortsteil Oberweg der Gemeinde Judenburg in den Seetaler Alpen, Steiermark (Truppenübungsplatz)

Schmelz ist der Familienname folgender Personen:
 Ady Schmelz (1944–2010), deutscher Karnevalist in Mainz
 Andreas Schmelz (* 1960), deutscher Ruderer
 Emma Schmelz (1877–1930), deutsche Kauffrau und Unternehmerin
 Gabriele Schmelz (* 1946), deutsche Autorin
 Hans Schmelz (1917–1987), deutscher Journalist, siehe Spiegel-Affäre
 Heinrich Schmelz (* 1930), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Martin Schmelz (* 1964), deutscher Anästhesiologe und Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V.
 Winfried Schmelz (* 1958), österreichischer Baumeister und bildender Künstler
 Schmelz (Familie), eine dem reichsstädtischen Patriziat angehörende Familie in der Reichsstadt Kempten

Siehe auch:
 Alte Schmelz
 Schmeltz
 Schmelzen, thermodynamischer Prozess
 Schmölz